Radio Boom este un post de radio din România, lansat în 2007 ca Boom FM. În 2011 a fost vândut de DTH Television Group (deținătorul Boom TV (care numai există în România rețeaua de televiziune prin satelit) către TVSat Media Group redenumind-ul în Radio Boom.

Canalul rulează un playlist cu hituri, știri dar și emisiuni matinale. În 2020 postul de radio a fost rebranduit complet, aducându-se noi generice.

Emisiuni
Boomtonomat
Cântă lăutare!
Fabrica de hituri!
Matineața
Music Boom
Music Star
Night Music
Retro Show
Tranzit FM

Frecvențe

Bârlad - 104,9 FM
București - 96,7 FM
Buzău - 96,7 FM
Focșani - 95,3 FM
Piatra Neamț - 102,3 FM
Râmnicu Sărat - 96,7 FM

Vezi și
Exploris TV
Moldova TV
TVSat
TV Sud Est

Legături externe
www.radioboom.ro

Posturi de radio românești